

Persone
 Andrea Bartolucci (1985) – cestista italiano
 Anita Bartolucci (1949) – attrice e doppiatrice italiana
 Athos Bartolucci (1902-1992) – politico italiano
 Domenico Bartolucci (1917-2013) – cardinale, compositore e direttore di coro italiano
 Gastone Bartolucci (1923-1990) – attore italiano
 Giovanni Bartolucci (1984) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Giuseppe Bartolucci (1923-1996) – saggista e critico teatrale italiano
 Luigi Bartolucci (1788-1859) – patriota italiano del Risorgimento
 Marcello Bartolucci (1944) – arcivescovo cattolico italiano
 Mariano Bartolucci (1881-1976) – compositore e direttore di banda italiano
 Octavio Bartolucci (1975) – ex rugbista a 15 e politico argentino
 Pablo Bartolucci (1902-1975) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista

Altro
 33480 Bartolucci – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Lamberto Bartolucci